Le Qinmindang ( « parti du peuple d'abord », fondé en 2000, est l'un des 4 grands partis taïwanais.

Histoire 
Le Qinmindang forme avec le Kuomintang la coalition pan-bleue, et signe en  des accords de réunification entre Taïwan (République de Chine (Taïwan)) et la Chine continentale (République populaire de Chine) avec le Parti communiste chinois, établissant une zone de libre échange de biens et de personnes entre les deux parties du détroit et déclarant Taïwan province autonome.

Ils sont opposés en cela à la coalition pan-verte composée du Parti démocrate progressiste, du Parti du nouveau pouvoir, de l'Union pour la solidarité de Taïwan (TSU), et du  (TAIP).

Résultats électoraux

Élections présidentielles

Élections législatives

Notes et références

Lien externe
  Site officiel du Qinmindang 

Parti politique à Taïwan
Parti politique fondé en 2000